Трап може значити:

изворно значење:
 Трап (храна) врста рупе, посебно за чување кромпира и других намирница испод земље

или
 Трап, град у Француској
 Трап (Могила), насеље у општини Могила, Северна Македонија;
 Трап (Пенсилванија), град у Пенсилванији, САД;
 Трап (Мериленд), град у Мериленду, САД;

или 

 Трап (стрељаштво), врсте стрељачке дисциплине.